Trinity St. Clair (Redding, Califórnia; 3 de fevereiro de 1990) é o nome artístico de uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
Trinity St. Clair nasceu em fevereiro de 1990 na cidade de Redding, situada no condado de Shasta, na Califórnia. É única filha de um casal de ascendência italiana. Declara-se abertamente bisexual.

Entrou na indústria pornográfica em 2010, aos 20 anos de idade. A partir de sua entrada, começou a trabalhar com companhias como FM Concepts, Devil's Filme, Jules Jordan Video, Hustler, Vivam, Lethal Hardcore, Girlfriends Filmes, Evil Angel, Filly Filmes, Kick Ass, Adam & Eve ou New Sensations.

Em 2013 conseguiu indicações nos Prêmios AVN e XBIZ na categoria de Melhor atriz revelação.

Voltou a ter indicações no ano seguinte na categoria de Melhor atriz coadjuvante por seu trabalho na paródia porno de Grease XXX.

Até a atualidade, já gravou mais de 210 filmes como atriz.

Alguns filmes de sua filmografía são Anal Spinners, Bigger In Black, Evil Anal 20, Facial Overload, Gangland Cream Pie 22, Good Girls Gone Dirty 2, Lesbian Seductions 39, Naughty Amateurs 5, Sex Starved Nymphs, Starlet of the Year, Teen-ie Titties ou Trinity St. Clair's Sexual Odyssey.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 Página web oficial

 Trinity St. Clair en Instagram

 Trinity St. Clair en Twitter
  em  ( inglês)
  em Internet Adult Filme  Database ( inglês)
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos